Землетрясение в Юрике в 2010 году магнитудой 6,5 произошло 9 января 2010 года в 16:27:38 по тихоокеанскому времени в прибрежной зоне округа Гумбольдт, штат Калифорния, США. Эпицентр землетрясения был расположен вдали от берега Тихого океана в 53 км к западу от ближайшего крупного города, Юрика. Кроме того, 4 февраля 2010 года произошло другое землетрясение в прибрежной зоне Юрики с несколько меньшей магнитудой — 5,9. Это землетрясение также вторым значительным землетрясением в районе Юрика. Землетрясение 9 января 2010 года ощущалось на территории от южного округа Санта-Круз до Юджина, штат Орегон на севере. На востоке сейсмические колебания ощущались в Рино, штат Невада.

Тектонические условия 
Расположенное рядом с мысом Мендосино  представляет собой зону сейсмической активности, где встречаются три тектонические плиты.  (также известная как разлом Мендосино к востоку от ) является трансформным разломом, разделяющим Тихоокеанскую плиту и плиту Горда. На юге относительное движение между Тихоокеанской плитой и Северо-американской плитой обусловлено разломом Сан-Андреас, а на севере плита Горда сходится с Северо-американской плитой в зоне субдукции Каскадия.

Последствия 
В результате землетрясения был нанесён ущерб старым , на несколько часов отключилось электричество, в домах разбились окна. Кроме того, около 28 000 потребителей , в основном из округа Гумбольдт, в результате землетрясения остались без электричества и телефонной связи.

В Юрике здание Old Town Bar and Grill было серьёзно повреждено и было признанным не подлежащим ремонту. Городские власти опубликовали распоряжение о его сносе, но в 2011 году застройщик приобрёл это здание в собственность и отремонтировал его. , и торговый центр Bayshore Mall были повреждены и на непродолжительное время закрыты на ремонт. Зрительный зал в школе оставался закрытым из-за опасений относительно его безопасности по состоянию на 15 июня 2010 года. В общей сложности 463 зданиям был нанесён ущерб в результате землетрясения. Ущерб составил от 21,8 до 43 млн долларов США.

См. также 
 Землетрясения 2010 года

Примечания

Ссылки 
 Eureka earthquake, January 9, 2010 — 
  — землетрясение на сайте Международного сейсмического центра
  

Январь 2010 года
Юрика
Землетрясения в США
Гумбольдт (округ, Калифорния)
2010 год в Калифорнии